Umbo (bivalve), part d'un bivalve que va ser formada quan l'animal era jove
 Umbo (ull), depressió minúscula en el centre de la foveòla corresponent al reflex foveal
 Umbo (de membrana timpànica), porció del timpà de l'orella més central i invertida 
 Umbo (micologia), part superior d'alguns bolets
 Otto Umbehr (1902–1980), fotògraf alemany conegut com a "Umbo"
 Umbo (d'un escut), peça rodona, convexa o cònica al centre d'un escut
 El creixement del primer any d'una escata de llavor en una pinya de Pi, que apareix com a protuberància a l'escala al cap de dos anys